Mandi (stad); een stad in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Mandi (district); een district in de Indiase staat Himachal Pradesh
 Mandi (Koninkrijk); een voormalig koninkrijk in de Punjab